Проло́г ( «предисловие» от  «впереди, перед» +  «слово, речь») — вводная часть, введение, но не стоит путать с предисловием. В отличие от предисловия, пролог всегда художествен.

Пролог существует как вступительная часть литературного и театрального произведения, которая предваряет общий смысл, сюжет или основные мотивы произведения. Он также может кратко излагать события, предшествующие основному действию (сюжету).

СМИ, Искусство

Театр 
 Пролог — отдельная часть греческой трагедии перед выступлением хора.
 «Пролог» () — опера Кристофа Глюка, либ. .

Литература 
 Про́лог (XII век) — православная четья (для чтения) книга, иначе именуемая Синаксарь или Синаксарий.
 «Пролог» (1867—1870) — незаконченный роман Чернышевского.
 «Пролог» (1984) — роман Генриха Боровика, получивший Государственную премию СССР (1986).

СМИ 
 «Пролог» — телевизионная программа на «Пятом канале».
 «Пролог» — литературный журнал.

Спорт 
 Пролог — стартовый, как правило короткий этап многодневной велосипедной гонки.

Информатика 
 Проло́г — язык программирования.
 Пролог — вспомогательная часть функции, ответственная за корректировку регистра-указателя на вершину стека или текущий стековый кадр.

Организации 
 «Пролог» — московская организация, созданная с целью преподавания театроведения школьным педагогам.
 «Пролог» — украинский аналитически-издательский центр.

См. также 

 Эпилог
 Эпиграф

Примечания 

Литературные термины
Сюжет